Аромат — приємний запах.
 Аромат — село,  Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район.
 Аромати — характеристики частинок у квантовій хромодинаміці.

Див. також 
 Ароматичність — властивість певних циклічних органічних хімічних сполук.